Typ 50 (auch Type 50) steht für:
 Bugatti Type 50, ein Automodell des Automobilherstellers Bugatti
 Peugeot Typ 50, ein Automodell des Automobilherstellers Peugeot
 Modell 50, eine von China in Lizenz gebaute Version der PPSch-41-Maschinenpistole
 Steyr 50, ein Kleinwagen, der von Steyr-Daimler-Puch A.G. ab 1936 produziert wurde
 Typ 50/15, ein in den Jahren 1973 bis 1977 gebauter Massengutschiffstyp

Abkürzung